Starrabba ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Starrabba (1839–1908), italienischer Politiker
 Gaetano Starrabba (* 1932), italienischer Rennfahrer
 Raffaele Starrabba (1834–1906), italienischer Historiker und Archivar